Le nom vernaculaire de maquereau blanc désigne en français plusieurs espèces de maquereaux.
 Scomber japonicus ou Maquereau espagnol
 Scomber colias

Nom de poisson ambigu